National Basketball Association 1996/1997 var den 51:a säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 1 november 1996 och avslutades den 20 april 1997 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Fredagen den 13 juni 1997 vann Chicago Bulls sin femte NBA-titel efter att ha besegrat Utah Jazz med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 9 februari 1997 i Gund Arena i Cleveland, Ohio. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 132-120.

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers och Allen Iverson, Philadelphia 76ers spelade sina första säsonger i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Chicago Bulls mot Utah Jazz

Chicago Bulls vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1996/1997 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1996/1997 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1997 på basketball-reference.com
NBA history 1996/1997 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1996 i Kanada
1996 i USA
1997 i Kanada
1997 i USA
Basketsäsongen 1996/1997
1996/1997